Mariano Santos puede hacer referencia a:

Mariano Santos Álvarez Villegas, político peruano
Mariano Santos Francés, futbolista español
Mariano Santos Mateos, militar peruano
Mariano Santos de Quirós y Nieto, político peruano